Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Thierry Tulasne che ha battuto in finale Anders Järryd 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Peter McNamara (quarti di finale)
 Paul McNamee (quarti di finale, ritiro)
 Mark Edmondson (quarti di finale)
 John Fitzgerald (quarti di finale)

 Per Hjertquist (secondo turno)
 Thierry Tulasne (campione)
 Jan Norback (primo turno)
 Paul Kronk (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1981